Но́вая Респу́блика может означать:
 Ниёве Републик () — недолговечное (1884—1888) государство в Южной Африке.
 «Новая Республика» () — американский иллюстрированный еженедельник.
  () — государство из вселенной «Звёздных войн».
  — период с  года до  года, когда  Сидониу Паиш фактически являлся диктатором Португалии.